Guttempler-Logenhaus steht für:
 Guttempler-Logenhaus (Eutin), Bauwerk in Eutin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutin
 Guttempler-Logenhaus (Flensburg), Bauwerk in Flensburg